

Biografia 
Nata in Cile da genitori ucraini, Fedora Yankelevich si è trasferita in Argentina in giovane età. 
Sposata con il diplomatico Marcelo Aberastury (fratello della psicoanalista Arminda Aberastury), ha vissuto a New York negli anni '40-'50 divenendo allieva di Claudio Arrau e poi di Rafael de Silva. Affascinata dalla loro concezione del corpo, inteso come strumento di passaggio per incanalare l'energia emotiva nell'interpretazione musicale, ha cominciato una ricerca che ha poi sviluppato autonomamente, nel corso di 25 anni, ideando un sistema di controllo del movimento chiamato Sistema cosciente per la tecnica del movimento. A New York ha inoltre lavorato con Edgar Varèse nella composizione e nell'analisi musicale, ha scoperto le discipline orientali, come la tradizione Zen, tramite il ballerino Eric Hawkins (della scuola di Martha Graham), ha approfondito il mondo del teatro e dei concetti relativi allo spazio e l'interpretazione scenica con Erwin Piscator ed ha studiato le teorie rivoluzionarie dello psicanalista Wilhelm Reich. Tutta questa mole di conoscenze, unita ad un instancabile lavoro in solitudine sul suo corpo e sul pianoforte, le ha permesso di creare un sistema, da sviluppare con la pratica di numerosi esercizi specifici, che permette alle energie profonde dell'organismo di essere recuperate e incanalate nel processo artistico.

La sua unica figlia è l'artista figurativa Gabriela Aberastury.

Note

Bibliografia 
 Aberastury, Fedora,  Escritos, Sistema Consciente para la Tecnica del Movimiento, Leviatàn, 2017, ISBN 9875142840
 Miguel, Mabel, Sistema Consciente Para la Técnica Del Movimiento De Fedora Aberastury, Mandala Ediciones, 2001, ISBN 978-84-95052-66-7
 Suárez, Cristina, Una aproximación al Sistema Fedora Aberastury, Grupo Editorial Lumen, 2005, ISBN 987-00-0357-5
 Labat, Ana, Testimonio, un recorrido por el Sistema Consciente para la Tecnica del Movimiento de Fedora Aberastury, Galactica, 2014, ISBN 9789873785450
 Poveda, Lola, La lengua que escribe, notas y experiencias sobre el Sistema Consciente para la Tecnica del Movimiento de Fedora, Beramar, 1992, ISBN 8486534429

Collegamenti esterni 
 Sistema Aberastury
 Frases destacadas de Fedora Aberastury
 Biografía
 Artículo sobre el sistema Fedora Aberastury
 De los sistemas anatòmicos a los circuitos corporales
 El acuerdo entre pensar, sentir, hacer y decir de Fedora Aberastury